Thoiry (Ain)
 Thoiry (Savoie)
 Thoiry (Yvelines)